Schamberger ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Schamberger (* 1967), deutsche Übersetzerin
 Caspar Schamberger (1623–1706), deutscher Chirurg und Handelsmann
 Friedrich Schamberger (1788–1829), deutscher Jurist
 Helmut Schamberger (* 1938), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hendryk Schamberger (* 1968), deutscher Eiskunstläufer
 Klaus Schamberger (* 1942), fränkischer Journalist, Komiker und Schriftsteller
 Urban Schamberger († 1756), katholischer Missionar

Siehe auch:
 Schamberg